tasiemnica (Zostera) – rodzaj roślin naczyniowych występujących w morzach
 tasiemnica (Taeniolella) – rodzaj grzybów